Le coup de la catapulte est un principe combinatoire du jeu de dames. C'est l'une des formes du coup de la trappe.

Principe du coup de la catapulte 

Malgré son appellation récente, il s'agit d'un coup de la trappe particulier et décrit depuis longtemps, dans lequel le pion rafleur n'est pas encore en place et qui commence souvent par une prise forcée.

Réalisée sur le contact entre Blancs et Noirs, cette prise forcée amène un pion adverse en « lunette fermée », c'est-à-dire au sein d'un alignement de pions. 

Un coup de rappel renvoie ensuite ce pion afin d'ouvrir la trappe. Cela procure un « temps de repos » qui est utilisé pour placer le pion rafleur. Voir animation.

Bibliographie 
 .
 .
 .

Notes et références 

catapulte